Synagoga przy ulicy Asnyka w Brzesku
 Synagoga przy ulicy Długiej w Brzesku
 Synagoga przy ulicy Głowackiego w Brzesku
 Synagoga przy ulicy Puszkina w Brzesku